Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2005 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 18 по 20 февраля 2005 года в Анкаре, Турция. Победитель турнира получил право играть в третьем дивизионе чемпионата мира 2005 года.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 3 национальные команды — две из Европы и одна из Азии. Сборные Турции и Боснии и Герцеговины пришли из третьего дивизиона, сборная Армении первый раз участвовала в турнире.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Ссылки 
 
 
 

Февраль 2005 года
Спорт в Турции в 2005 году
Ю*3К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Международные спортивные соревнования в Анкаре
Чемпионаты мира в Турции